

Глибоке — місто, Вітебська область, Глибоцький район, районний центр

Глибоке — селище, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Глибоке — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Глибоке — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Глибоке — присілок, Бердюзький район, Тюменська область
 Глибоке — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Глибоке — хутір, Грязовецький район, Вологодська область
 Глибоке — село, Зав'яловський район, Алтайський край
 Глибоке — село, Топкинський округ, Кемеровська область
 Глибоке — селище, Тотемський район, Вологодська область
 Глибоке — село, Шадрінський район, Курганська область

Глибоке — село, Донецька область, Мангушський район
 Глибоке — село, Закарпатська область, Ужгородський район
 Глибоке — село, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Глибоке — село, Київська область, Бориспільський район
 Глибоке — село, Кіровоградська область, Олександрійський район
 Глибоке — село, Луганська область, Луганський район
 Глибоке — село, Миколаївська область, Березанський район
 Глибоке — село, Одеська область, Татарбунарський район
 Глибоке — село, Полтавська область, Гадяцький район
 Глибоке — село, Полтавська область, Глобинський район
 Глибоке — село, Полтавська область, Миргородський район
 Глибоке — село, Чернігівська область, Бахмацький район
 Глибоке — село, Чернігівська область, Талалаївський район
 Глибоке — селище, Харківська область, Харківський район

 Глибоке — колишнє село Білокуракинського району Луганської області, зняте з обліку

Див. також 
 Глибока (значення)